Лос Фараонес има више значења:

 Лос Фараонес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фараонес (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику